Mundo, fiume della Spagna
Mundo, generale bizantino
Dr. Mundo, campione giocabile nel videogioco League of Legends